«Заколдо́ванная гости́ница» () — немой короткометражный фильм Жоржа Мельеса, снятый в 1897 году.

Сюжет 
Мужчина собирается переночевать в гостинице, но с ним начинают происходить странные вещи: предметы исчезают и появляются, взрываются, самостоятельно двигаются. Он долго сопротивляется нечистым силам, но не выдерживает и выбегает из комнаты.

В ролях 
В фильме снимается всего один человек:
 Жорж Мельес — гость

Также Жорж Мельес является продюсером, сценаристом и режиссёром фильма.

Примечания

Ссылки 
 
 Скачать фильм «Заколдованная гостиница»
 Читать про фильм

Кинокомедии Франции
Кинокомедии 1897 года
Короткометражные фильмы Франции
Немые фильмы Франции
Чёрно-белые фильмы Франции
Фильмы Франции 1897 года
Фильмы ужасов Франции
Фильмы ужасов 1897 года
Чёрно-белые фильмы ужасов
Немые фильмы ужасов
Короткометражные фильмы 1890-х годов
Чёрно-белые фильмы 1890-х годов